Дос Серос има више значења:

 Дос Серос (Мискијавала де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Дос Серос (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Дос Серос (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику